

Населені пункти та їхні частини
 Ліпниця — гміна в Битівському повіті Поморського воєводства
 Ліпниця — село в гміні Шрода-Шльонська Сьредського повіту Нижньосілезького воєводства
 Ліпниця — село в гміні Волув Воловського повіту Нижньосілезького воєводства
 Ліпниця — село в гміні Дембова-Лонка Вомбжезького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Ліпниця — село в гміні Рокітно Більського повіту Люблінського воєводства
 Ліпниця — село в гміні Поддембіце Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Ліпниця — село в гміні Дзіковець Кольбушовського повіту Підкарпатського воєводства
 Ліпниця — село в гміні Ліпниця Битівського повіту Поморського воєводства
 Ліпниця — село в гміні Малогощ Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Ліпниця — село в гміні Шамотули Шамотульського повіту Великопольського воєводства
 Ліпниця — село в гміні Островіте Слупецького повіту Великопольського воєводства
 Ліпниця — частина села Гнойниця (Ґнойниця) в гміні Ропчице Ропчицько-Сендзішовського повіту Підкарпатського воєводства
 Ліпниця — осада в гміні Щецинек Щецинецького повіту Західнопоморського воєводства

Примітки